Premstaller ist der Nachname von

 Ottmar Premstaller (1927–2018), österreichischer Kalligraph, Grafiker, Exlibris-Experte und Verleger
 Volkmar Premstaller (1965–2009), österreichischer Theologe und Seelsorger